Блу Хил има више значења:
 Блу Хил (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Блу Хил (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Блу Хил (Света Јелена)